Премье́р-мини́стр Лесо́то (, ) — должностное лицо в исполнительной власти Лесото. Избирается членами парламента страны. Первым на пост премьер-министра Лесото (на тот момент — Басутоленда) был назначен  в 1965 году. С 1986 по 1993 год во главе исполнительной власти стоял председатель Военного совета.

Действующий премьер-министр Лесото — Сэм Матекане. Он вступил в должность 28 октября 2022 года.

Басутоленд (протекторат, 1965—1966) 
 года находящейся в колониальном управлении Великобритании Территории Басутоленд () было предоставлено право автономного самоуправления под британским протекторатом.

Протекторат осуществлялся посредством представителя Правительства Её Величества (); верховный вождь Басутоленда (, , дословно «великий защитник и податель») Мошвешве II  года назначил премьер-министром () вождя () , представлявшего победившую на  ; вскоре его сменил председатель партии Джозеф Леабуа Джонатан.

Лесото (с 1966)

Правительство Национальной партии басуто (1966—1986) 
 года была провозглашена независимость Королевства Лесото (, ), в преддверии этого для верховного вождя был создан титул короля Лесото (, , дословно «достойный похвалы»). Пост премьер-министра в соответствии с новым наименованием страны стал называться «премьер-министр Лесото» (, ).

После поражения  , Лебуа Джонатан аннулировал их результаты, ввёл чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и распустил парламент. В 1973 году была созвана Временная национальная ассамблея с подавляющим проправительственным большинством. Проведённые в 1985 году  были бойкотированы оппозицией. Совокупность действий внутренней оппозиции, в том числе вооружённой в лице , и закрытие границ с ЮАР из-за трансграничных операций Африканского национального конгресса, породили беспорядки, приведшие  года к военному перевороту.

Военные режимы (1986—1993) 
 года правительство Леабуа Джонатана было отстранено от власти в ходе первоначально бескровного военного переворота;  года представителями  был сформирован Военный совет во главе с генерал-майором , политические партии были запрещены, власть была передана королю, ранее игравшему церемониальную роль, который должен был её осуществлять, «советуясь с Военным советом».  года в результате конфликта с армией Мошвешве II бежал из страны, и новым королём был провозглашён его сын Летсие III.

 года один из 6 членов Военного совета, генерал-майор  отстранил Лекханью. Встав во главе Военного совета, он разрешил в 1992 году вернуться из ссылки бывшему королю, подготовил и провёл  (состоялись 27 и 29 марта 1993 года), а затем передал власть премьер-министру, лидеру победившей партии.

Демократические правительства (с 1993) 
 года премьер-министром был назначен лидер победившей на   .

 года король Летсие III при поддержке военных совершил переворот и отстранил это правительство от власти. Новое правительство не получило международного признания: страны-члены Сообщество развития Юга Африки (SADC) пригрозили военной интервенцией и добились возврата правительства спустя 4 недели.

В августе 1998 года оппозиция, отказавшаяся принимать результаты прошедших , начала беспорядки, приведшие к вводу в страну по просьбе правительства миротворческих сил SADC (состоящих из воинских подразделений Ботсваны и ЮАР), выведенных в мае 1999 года.

 года премьер-министр Томас Табане объявил о начале против него государственного переворота и выехал в ЮАР, на следующий день его заместитель  взял на себя ответственность за управление правительством. В результате посредничества ЮАР  года ситуация нормализовалась при условии проведения в феврале 2015 года досрочных выборов (принесших победу оппозиции).

См. также 
 Король Лесото

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Лесото (архивная копия 2022-11-05)
 Выборы в Лесото на africanelections.tripod.com  

Лесото
Премьер-министры Лесото
Политика Лесото